Тугулан (устар. Тогулан) — река в Туруханском районе Красноярского края, левый приток Енисея.

Общая протяжённость реки 92 км, площадь бассейна 1200 км². Впадает в Енисей на расстоянии 1686 км от устья.

По данным государственного водного реестра России относится к Енисейскому бассейновому округу.

Притоки 
 Средний Тугулан — впадает в 46 км по левому берегу, длиной 49 км
 Песчанка — впадает в 60 км по правому берегу, длиной 21 км
 Малый Тугулан — впадает в 67 км по правому берегу, длиной 15 км

Примечания 

Притоки Енисея
Реки Туруханского района